

Botanique 
 La berce est une plante herbacée du genre Heracleum de la famille des Apiacées.

Patronymie 
 Jacques Berce (1929-) est un décorateur français.
 Jean-Étienne Berce (1803-1879) est un entomologiste français.

Voir aussi